Чемпионат Китая по футболу () или Китайская Суперлига по футболу () — соревнование футбольных клубов Китая, оспаривающих титул Чемпиона Китая по футболу. В 2009—2010 годах проводился при поддержке спонсора — итальянской компании Pirelli, в связи с чем полное название чемпионата звучало как «Суперлига Китайской футбольной ассоциации Pirelli» ().

В первой части сезона 2011 года генерального спонсора не было, поэтому название вновь изменилось на «Суперлига Китайской футбольной ассоциации». Во второй части чемпионата название вновь изменилось, вновь по названию генерального спонсора, на этот раз на «Ванда Плаза Суперлига».

Чемпионат проходит под руководством Китайской футбольной ассоциации.

С 2004 года высший дивизион футбольного чемпионата Китая носит название «Суперлига», в первый год существования в лиге было всего 12 клубов, затем их количество увеличивалось.

C 2011 года в Суперлиге Китая выступают 16 клубов.

Титул чемпиона Суперлиги завоевывали семь команд: «Шэньчжэнь Цзяньлибао», «Далянь Шидэ», «Шаньдун Лунэн», «Шанхай Шэньхуа», «Чанчунь Ятай», «Бэйцзин Гоань» и «Гуанчжоу Эвергранд». Текущим чемпионом является «Шанхай СИПГ».

Обзор чемпионата 
Повышение и понижение в классе команд Суперлиги происходит при участии второй по значимости китайской лиги Первого дивизиона Чемпионата Китая по футболу (или Лига Цзя-А). В первые два сезона понижение в классе не производилось с целью расширения количества участников чемпионата (с 12 до 16 команд). Первой командой, покинувшей Суперлигу, стал «Чунцин Лифань» в 2006 году.

Характерной чертой Чемпионата Китая по футболу является достаточно частая смена названий клубов. В основном она связана с изменением генерального спонсора команды. Кроме того, известны случаи вместе с названием смены и месторасположения клуба. Например, представитель теперь уже первого футбольного дивизиона клуб «Чанша Цзиньдэ» за 1980—2011 гг. сменил четыре города — Шэньян, Чанша, Шэньчжэнь и Гуанчжоу. Практически каждый год меняет названия представитель города Шэньян футбольный клуб «Ляонин».

Как и многие азиатские чемпионаты, Китайская Суперлига стартует в феврале-марте и заканчивается в ноябре-декабре. В сезоне каждый клуб играет с каждым дважды —- дома и на выезде. Таким образом, каждая команда проводит в сезоне 30 игр, а всего в чемпионате проводится 240 матчей.

В 2004 году, когда в Суперлиге было всего 12 команд, клубы провели по 22 матча, а всего в том сезоне было сыграно 132 игры. В 2005, когда команд было 14, клубы играли по 26 игр, а всего в сезоне было проведено 182 игры. С 15-ю командами в сезоне 2006 года каждая играла 28 игр, а всего —- 210 игр.

Начиная с сезона 2008 года и далее по итогам сезона две худшие команды чемпионата покидают Суперлигу, а две лучшие команды Лиги Цзя-А получают возможность со следующего сезона выступать в высшей китайской лиге.

Три команды Суперлиги, а также обладатель Кубка Китая по футболу получают право на следующий год выступить в квалификационном турнире Лиги чемпионов АФК. Если обладатель Кубка закончил чемпионат в призовой тройке, право выступить в турнире получает четвёртая команда чемпионата. С 2007 года Кубок не проводится, а право выступать в Лиге чемпионов АФК от КНР получали команды, занявшие четыре первых места в Суперлиге Китая по футболу. С 2011 года розыгрыш Кубка вновь восстановлен и по его итогам право на выступление в Лиге чемпионов АФК получил клуб «Тяньцзинь Тэда».

Иностранные игроки 

Профессиональные игроки в Китае получают достаточно высокие зарплаты, сравнимые с другими китайскими клубными соревнованиями, а также с некоторыми зарубежными странами. Как результат, в Китае играет большое количество легионеров из Сербии, Бразилии, Гондураса, а также других стран Европы, Южной Америки, Африки и Австралии. Однако правила лиги ограничивают количество легионеров до пяти на команду, в том числе одно место должно быть зарезервировано за представителем АФК. От команды на поле может одновременно выходить до четырёх легионеров, в том числе один, представляющий АФК. Таким образом, Китайская ассоциация футбола помогает в развитии футбола в Азии и соблюдает предписания АФК.

В 2017 году был ужесточён лимит на легионеров. Теперь на поле могут выходить максимум 3 иностранных игрока. 5 легионеров могут быть включены в заявку из 18 футболистов на матч. Также в заявку на встречу должны быть включены 2 игрока в возрасте до 23 лет, а один из них должен обязательно выйти на поле в стартовом составе.

Игроки из Гонконга, Макао и Тайваня не рассматриваются в лиге в качестве легионеров.

История 
Первые футбольные соревнования национального уровня в Китае прошли в 1910 году — это были Национальные игры, в которых приняли участие сборные трёх регионов — Севера, Юга и Востока. Победителем стала сборная Южного Китая.

До 1935 года основными турнирами были проводившиеся нерегулярно Национальные игры и Межсекционные чемпионаты по футболу, в которых участвовали сборные провинций и крупных городов. Проведению чемпионатов на постоянной основе мешали война с Японией и гражданская война — следующие после 1935 года Национальные игры состоялись лишь в 1948 году.

В 1951 году впервые проведён футбольный турнир под названием «Чемпионат Китая». В нём приняли участие сборные шести провинций, а также команда армии и железных дорог. Победителем стала сборная Северо-Востока.

В 1950-е — 1970-е годы, в отличие от принятого в Европе формата чемпионатов, чемпионаты Китая проводились в течение двух-трёх недель в одном из городов, к участию в них допускались лучшие команды по итогам выступлений в региональных турнирах прошлого года, либо сборные регионов. В 1966—1971 году, в разгар «Культурной революции», проведение чемпионатов было прервано.

С 1978 года турниры проводятся в формате «каждый с каждым на своём поле». В 1980-х годах всё больше клубов становились полу-профессиональными, а в 1988 году клуб «Ляонин» стал первым полностью профессиональным клубом.

В 1987 году созданы две полупрофессиональные лиги — высшая «Цзя А» (8 команд) и первая — «Цзя Б» (12 команд). В 1993 году лига «Цзя А» экспериментально получила профессиональной статус, а в следующем году — уже официально.

В 2004 году лига «Цзя А» переформирована в Суперлигу Китая.

Сезон 2011: борьба с коррупцией и новое начало 
Сезон 2011 года стал очень важным для всего китайского футбола — удалось улучшить его имидж на национальной и международной арене, по сравнению с предыдущими сезонами повысилось количество зрителей. Наибольшая посещаемость приходилась на некоторые клубы, которые инвестировали огромные финансовые средства в приглашенных легионеров-звёзд мирового футбола. Одной из таких команд был клуб «Гуанчжоу Эвергранд», а самым «громким» переходом клуба стало подписание Дарио Конка из «Флуминенсе».

По итогам розыгрыша часть клубов пошли на беспрецедентные траты: в «Шанхай Шэньхуа» согласился перейти бывший игрок «Челси» Николя Анелька, а новым тренером команды стал бывший наставник «Фулхэма» Жан Тигана. Новым тренером «Ханчжоу Гринтаун» стал японский специалист Такэси Окада.

Новый этап 
В октябре 2014 года на заседании Госсовета Китая было принято решение об ускорении развития спорта в стране и одним из пунктов в этих документах значилось снижение налога на прибыль, если компания поддерживает спорт. Это вызвало интерес крупных компаний к футболу Китая.

В Зимнее трансферное окно 2016 клубы Китайской Суперлиги и Первой Лиги Китая за большие деньги начали скупать известных игроков. Почти все китайские клубы принадлежат крупным частным компаниям. За «Шанхай Шеньхуа» (13 млн € за Фредди Гуарина) стоит строительный монстр Greenland Group с годовым доходом в десятки миллиардов долларов. «Хэбэй Чайна Фортуна» (18 млн € за Жервиньо) контролируется девелоперами недвижимости из China Fortune Lands. У «Гуанчжоу Эвергранд» (42 млн € за Джексона Мартинеса) сразу два хозяина-гиганта: 60 % акций у второго по объёму продаж в Китае застройщика Evergrande Group, остальные 40 % — у интернет-продавца Alibaba. Alibaba также принадлежит доля в компании Suning Commerce Group, которая, в свою очередь купила клуб «Цзянсу Сунин» — ту самую команду, которая приобрела Тейшейру, а ещё раньше — Рамиреса (за 28 млн €).

«Шанхай Шеньхуа» заплатил более 12 миллионов долларов за Би Цзиньхао — 25-летнего игрока, который провёл один матч за сборную. Журналист Брэндон Чемерс сказал:
Некоторые клубы предлагали за игроков сборной Китая около 40 миллионов евро, и эти предложения были отклонены. А так как усилиться на домашнем рынке невероятно трудно, клубы тратят все деньги за границей.

Любая крупная частная собственность в Китае может существовать и расти только в тесном сотрудничестве с государством — иначе ей просто не дадут подняться. Для дополнительного стимула им пообещали шикарный бонус: тем, кто будет активно развивать спорт и культуру, государство снизит налог на прибыль в восемь раз — с 25 до 3 %.

С сезона 2017 года в чемпионате ужесточили лимит на легионеров — теперь на поле могут выходить максимум 3 иностранных игрока. 5 легионеров могут быть включены в заявку из 18 футболистов на матч. Также в заявку на встречу должны быть включены 2 игрока в возрасте до 23 лет, а один из них должен обязательно выйти на поле в стартовом составе.

19 июня 2017 года Китайская футбольная ассоциация ввела стопроцентный налог на трансферы иностранных футболистов. Китайские клубы, которые не являются прибыльными, теперь будут платить налог за входящие трансферы зарубежных футболистов. Эти деньги китайское правительство планирует направить на развитие детско-юношеского футбола и поддержку различных проектов, связанных с футболом. На данный момент все клубы китайской суперлиги являются убыточными. Вполне вероятно, что нововведение перекроет в Китай путь к приобретению звёзд из европейских чемпионатов, которыми китайские команды активно пополняли составы в последние два трансферных окна.

Кроме этого футбольная ассоциация обязала клубы с 2018 года выпускать на поле равное количество иностранных игроков и доморощенных футболистов в возрасте до 23 лет.

Спонсоры

Самые дорогие трансферы 

*по данным сайта transfermarkt.com на 1 февраля 2017 года

Трансферные траты футбольных лиг 
По состоянию на февраль 2016 года

Победители

Наиболее титулованные клубы

Клубы-участники

Чемпионы молодёжной лиги 
Официальное название Лиги — «Молодёжная Лига Адидас». Открыта для всех клубов Суперлиги. В 2005 году по названию генерального спонсора начала называться «Лига Найк».

Посещаемость

История средней посещаемости

Средняя посещаемость за сезон

Награды

Самый ценный игрок 
 Так же имеет название Золотой мяч

Золотая бутса 
 Эта награда присуждается лучшим бомбардиром лиги

Лучший бомбардир Суперлиги, представляющий Китай 
 Награда вручается с 2011 года за наибольшее количество забитых в Суперлиге китайским игроком

Тренер года

Вратарь года

См. также 
 Чемпионат Гонконга по футболу
 Чемпионат Макао по футболу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Суперлиги Китая
 Китайская футбольная ассоциация
 Список чемпионов Китая на сайте RSSSF

футбол